Inhuma (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Piauí
Inhuma (geslacht), een geslacht van hooiwagens